Кузина, Марина:
 Кузина, Марина Александровна (Койфман; род. 1960) — скрипачка, педагог.
 Кузина, Марина Вячеславовна (род. 1985) — баскетболистка.